Mahasoabe – comune del distretto di Vohibato, Madagascar
Mahasoabe – comune del distretto di Vohipeno, Madagascar